

Біологія 
 Свищ (також Нориця або Фістула) — патологічний канал, що зв'язує внутрішні органи чи патологічні осередки зі шкірними покривами або між собою.
 Свищ (птах) — вид птахів із підродини Справжні або річкові качки родини Качкові.

Прізвище 
 Свищ Роман Іванович (*1978) — український футболіст та футзаліст, півзахисник та захисник.
 Свищ Руслан Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Свищ Сергій Сергійович (1990—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Багатозначні терміни